Ocinebrina grippi är en snäckart som först beskrevs av Dall 1911.  Ocinebrina grippi ingår i släktet Ocinebrina och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
grippi